

Persone 
 Christian Bruel – scrittore ed editore francese
 François Bruel – autore di giochi e illustratore francese
 Georges Bruel – geografo, amministratore , fotografo ed esploratore francese
 Gilberte Bruel – giornalista e politica francese
 Jacques Yves Bruel – artista francese
 Joachim Bruel – teologo e storico belga
 Nick Bruel – scrittore e illustratore statunitense
 Patrick Bruel – cantante, attore e giocatore di poker francese

Musica 
 Bruel – album di Patrick Bruel del 1994

Pagine correlate
 Brüel